Ljusholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ljusholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Ljusholmen (i Pojoviken, Raseborg), Nyland, 
 Ljusholmen (i Lojo sjö, Raseborg), Nyland, 
 Ljusholmen, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar